Brady Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Brady Island (Brevard County, Florida)
 Brady Island (Pasco County, Florida)
 Brady Island (Maryland)
 Brady Island (Nebraska)
 Brady Island (Texas)